Кэмпбеллтон ():

 Кэмпбеллтон — муниципалитет, расположенный в округе Джексон, штат Флорида, США.
 Кэмпбеллтон — невключённая территория в округе Фултон, штат Джорджия, США.
 Кэмпбеллтон — невключённая территория в округе Атаскоса, штат Техас, США.
 Кэмпбелтон — город в провинции Нью-Брансуик, Канада.